Kamyschi () ist der Name russischer Orte:

 Kamyschi (Barnaul), Dorf in der Region Altai
 Kamyschi (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Kamyschi (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Kamyschi (Saransk), Siedlung in der Mordwinien
 Kamyschi (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Kamyschi (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Kamyschi (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Kamyschi (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd

 Auch
 Komyschi, Dorf in der Oblast Sumy, Ukraine

 Siehe auch
 Kamyschin – Stadt in der Oblast Wolgograd